Данькова — деревня в Армизонском районе Тюменской области России. Входит в состав Орловского сельского поселения.

История 
В «Списке населенных мест Российской империи» 1871 года издания (по сведениям 1868—1869 годов) населённый пункт упомянут как казённая деревня Ишимского округа Тобольской губернии, при озере Даньковом, расположенная в 153 верстах от окружного центра города Ишим. В деревне насчитывалось 50 дворов и проживало 177 человек (87 мужчин и 90 женщин).

В 1926 году в деревне имелось 74 хозяйств и проживало 365 человек (155 мужчин и 210 женщин). В административном отношении входила в состав Орловского сельсовета Армизонского района Ишимского округа Уральской области.

География 
Деревня находится в южной части Тюменской области, в лесостепной зоне, в пределах Ишимской равнины, на берегу озера Данькова, на расстоянии примерно 11 километров (по прямой) к юго-востоку от села Армизонское, административного центра района. Абсолютная высота — 130 метров над уровнем моря.

Климат резко континентальный с теплым летом и суровой холодной зимой. Годовое количество осадков — 310 мм. Средняя температура января составляет −18,2 °C, июля — +18,1 °C.

Часовой пояс

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 60 %, женщины — соответственно 40 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 61 % из 23 чел., ингуши — 35 %.

Улицы 
Уличная сеть деревни состоит из одной улицы (ул. Озёрная).

Примечания 

Населённые пункты Армизонского района